Влади́мир Алекса́ндрович Ли́пский (1869—1911) — русский архитектор и художник-акварелист.

Биография
Окончил Воронежское реальное училище. Прошёл  курс обучения в Императорской Академии художеств (1887–1893). Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1891) и большая серебряная медаль (1892).  Звание классного художника 2-й степени (1893) за «проект гостиницы для приезжающих в столичный город». Обучаясь на архитектурном отделении Академии, много времени уделял занятиям акварельной живописью, работая у академика .

После окончания Академии художеств служил техником в петербургской городской управе. Гласный Городской думы (с 1906). Архитектор Управления городских водопроводов. Член хозяйственно-технического комитета Императорского человеколюбивого общества, различных комиссий, советов и благотворительных заведений. Член Императорского Петербургского Общества архитекторов.

Вместе с архитектором П. И. Шестовым содержал Товарищество по изготовлению кирпича (1898—1910).

По проектам Липского в Санкт-Петербурге было выстроено около пятидесяти зданий. Построил дом при императорском гараже в Царском Селе (1907—1908) и церковно-приходскую школу в Петергофе .

В 1906-1907 годах по проекту К.Н. де Рошефора при участии Липского был построен Торговый Дом "Эсдерс и Схейфальс", расположенный на углу Набережной Мойки и Гороховой ул. у "Красного Моста".

Умер от инфаркта на 42-м году жизни (1911).

Доходный дом. Воронежская ул., 68 — Курская ул., 14 (1897, 1900) 
Доходные дома. Черняховского ул., 26—28 (1898) 
Жилой дом. Тамбовская ул., 43—45 (1898) 
Доходный дом. 5-я Советская ул., 47 (1899) 
Особняк В. А. Липского — Доходный дом. Коломенская ул., 22—26 (1899) 
Особняк Плетюхиных (перестройка). Константина Заслонова ул., 7 (1899) 
Доходный дом. Черняховского ул., 9 (1899) 
Доходный дом. Обводного наб.к., 35 (1899)
Доходный дом — левая часть. Тамбовская ул., 35 — Курская ул., 23 (1899) 
Доходный дом. Тамбовская ул., 66 — Прилукская ул., 26 (1899—1900) 
Доходный дом. Лиговский пр., 203—207 (1899—1901) 
Часовня Спаса Преображения при Главной водопроводной станции. Шпалерная ул., 58 (1899—1901) 
Доходный дом (надстройка и расширение). Черняховского ул., 55 — Транспортный пер., 5х (1900) 
Доходный дом. Тамбовская ул., 38 (1900) 
Доходный дом. Тамбовская ул., 76 (1900) 
Доходный дом. Конная ул., 10 (1901) 
Доходный дом Ф. С. Степанова. Черняховского ул., 11 (1901) 
Доходный дом — правая часть. Канонерская ул., 13 — Пасторова ул., 7 (1901) 
Доходный дом — средняя часть (перестройка). Коломенская ул., 22 (1901)
Доходный дом (надстройка). Римского-Корсакова пр., 65 — Мастерская ул., 11 (1901) 
Доходный дом (надстройка). Обводного наб.к., 183 — Дровяная ул., 14 (1901—1902) 
Доходный дом. Дровяной пер., 8 (1902) 
Доходный дом. Конная ул., 18 (1902) 
Доходный дом. Днепропетровская ул., 23 (1902) 
Доходный дом (надстройка). Бугский пер., 1 — Волжский пер., 3 (1902) 
Доходный дом М. И. Костюриной (надстройка, изменение фасадов). 5-я линия ВО, 8 — Бугский пер., 1х (1902—1905) 
Доходный дом. Сердобольская ул., 35 (1903) 
Доходный дом (надстройка). Лиговский пр., 235 (1903—1904) 
Доходный дом А. П. Жигунова. Каменноостровский пр., 6 (1904) 
Доходный дом. Московский пр., 66 (1904) 
Доходный дом. Среднегаванский пр., 10 — Вёсельная ул., 7 (1904) 
Доходный дом. Кондратьевский пр., 30 (1904—1905) 
Доходный дом. Коломенская ул., 44 (1905) 
Доходный дом — левая часть. 16-я линия ВО, 73 (1905) 
Доходный дом. 14-я линия ВО, 5 (1905—1906) 
Доходный дом («Скобский дворец»). Кожевенная линия ВО, 25 — Косая линия ВО, 24 (1905—1906)
Торговый дом «Эсдерс и Схейфальс». Мойки наб., 73 — Гороховая ул., 15 (1906—1907) 
Дом А. С. Гулина — Здание общества для доставления начального образования еврейским детям «Иврио». Рубинштейна ул., 34 — Щербаков пер., 15 (1907) 
Доходный дом  (с Кронверкского пр.). Кронверкский пр., 69 — Мытнинский пер., 11 (1907) 
Доходный дом М. П. Желваковой-Воронцовой. Кирилловская ул., 13 (1907) 
Доходный дом — Дом Трута  (перестройка). Грибоедова наб.к., 72 (1907) 
Доходный дом — дворовый флигель (перестройка). Грибоедова наб.к., 72Л (1907) 
Доходный дом — левая часть (перестройка и расширение). Марата ул., 60 — Боровая ул., 7'''' (1908) 
Доходный дом. 11-я Красноармейская ул., 13 (1908) 
Доходный дом. Обводного наб.к., 96 (1909) 
Молитвенный дом Федосеевской общины старообрядцев. Константина Заслонова ул., 6 (1909—1910)
Доходный дом (перестройка). Мытнинская ул., 15 (1910) 
Здание складов и мастерских B. В. Бари — двор. Звенигородская ул., 30'' (1911)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы модерна